Ihara est un nom de famille d'origine japonaise. Employé seul, il pourrait désigner :
 Ihara Saikaku (1642-1693), poète et écrivain japonais
 Junichi Ihara (1956-), diplomate japonais
 Tsuyoshi Ihara (1963-), acteur japonais
 Masami Ihara (1967-), joueur de football japonais